Rue de Naples est le nom porté par plusieurs voies dans les villes suivantes :

Rue de Naples à Bruxelles

Rue de Naples à Saint-Augustin-de-Desmaures

Rue de Naples à Paris
 Rue de Naples à Roubaix

Naples Rue